Geflecht steht für

 Geflecht (Textil), Erzeugnisse aus sich verkreuzenden Fäden
 ein Produkt aus dem Ineinanderschlingen mehrerer Stränge aus biegsamem Material, siehe Flechten (Technik)
 in der Anatomie ineinander verschlungene Nerven oder Blutgefäße, siehe Plexus (Medizin)

dem Namen nach:
  Geflecht (Künstlergruppe), eine 1966 gegründete Künstlergruppe